S 26 kan syfta på:
S26 – en spårvagnstyp i Göteborg
S 26 Mustang – ett amerikanskt militärflygplan